Clandestino – album Manu Chao
 Clandestino – singel Manu Chao
 Clandestino – singel Shakiry i Malumy